Wheatland Township désigne les townships suivants aux États-Unis :

Dakota du Nord 
 Wheatland Township du comté de Cass.

Dakota du Sud 
 Wheatland Township du comté de Day.

Illinois 
 Wheatland Township du comté de Bureau.
 Wheatland Township du comté de Fayette.
 Wheatland Township du comté de Will.
 South Wheatland Township du comté de Macon.

Iowa 
 Wheatland Township du comté de Carroll

Kansas 
 , du comté de Barton.
 , du comté de Dickinson.
 , du comté d'Ellis.
 , du comté de Ford.

Michigan 
 , du comté de Hillsdale.
 , du comté de Mecosta.
 , du comté de Sanilac.

Minnesota 
 , du comté de Rice.

Missouri 
 Wheatland Township, du comté de Hickory.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships